Arrondissement di Le Blanc – suddivisione amministrativa francese nell'Indre e nel Centro-Valle della Loira
 Cantone di Le Blanc – cantone francese dell'Arrondissement di Le Blanc
 Le Blanc – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira
 Le Blanc-Mesnil – comune francese nella regione dell'Île-de-France
 Paul Le Blanc – attivista, storico e professore universitario statunitense

Pagine correlate 
Leblanc